Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz (Afonin) – prawosławny biskup
 Jewgienij Afonin – rosyjski hokeista
 Walentin Afonin – rosyjski piłkarz, trener
 Wieniamin Afonin – radziecki działacz partyjny
 Wasilij Afonin – radziecki pilot